Лејквуд има више значења:
 Лејквуд (Јужна Каролина)
 Лејквуд (Њу Џерзи)
 Лејквуд (Висконсин)
 Лејквуд (Вашингтон)
 Лејквуд (Калифорнија)
 Лејквуд (Њујорк)
 Лејквуд (Илиноис)
 Лејквуд (Колорадо)
 Лејквуд (Охајо)
 Лејквуд (Тенеси)